Aukapelle steht für
Aukapelle (Obergriesbach)
 Aukapelle (Strengberg)

Siehe auch:
 Aue-Kapelle